Denumirea de Podvis se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Podvis, un sat în comuna Sungurlare, regiunea Burgas;
 Podvis, un sat în comuna Smolean, regiunea Smolean.